Holly Golightly kan syfta på:

Holly Golightly (musiker) (1966–), en engelsk singer/songwriter
Holly Golightly (serieskapare) – en serieskapare, tidigare känd som Fauve
Holly Golightly (fiktiv person) – en fiktiv person i boken respektive filmen Breakfast at Tiffany's